Geçitkale kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Lefkónoiko (ort), Eparchía Ammochóstou, 
 Kofínou (ort), Eparchía Lárnakas, 

Robotskapade Cypernförgreningar